Los PBA Tour Playoffs es un evento del PBA Tour en Estados Unidos de América. El torneo está configurado en un formato de llave de 24 jugadores.

Evento de 2019
La edición inaugural de los PBA Playoffs tienen lugar en 2019 en las instalaciones del Bayside Bowl en Portland (Maine). El torneo tiene una bolsa total de USD$276,000 con un premio al primer lugar de UDS$100,000. Las primeras tres rondas de eliminación se llevaron a cabo los días 8 al 10 de abril,con transmisiones televisivas todos los lunes entre el 8 de abril y el 27 de mayo. Los cuatro finalistas compitieron en transmisiones en vivo el 1 y 2 de junio.

Para 2019, los miembros de la PBA votaron para que los Playoffs fueran un evento que no entregue título, tomando el reducido número de juegos jugados como principal razón.

Los 24 participantes fueron elegidos y sembrados basado en los puntos ganados en los primeros 13 torneos de la temporada 2019 (PBA Hall of Fame Classic al USBC Masters).Se recompensan puntos del PBA Tour basándose en un sistema de niveles como se indica a continuación:

 Nivel 3: Torneos de formato corto o de campo limitado de la PBA (2500 puntos para el primero, y después descendentemente)
 Nivel 2: Torneos tradicionales de la PBA (el máximo será de 5000 puntos)
 Nivel 1: Torneos Major PBA (el máximo será de 7,500 puntos)

Los primeros 8 jugadores en puntos recibieron descanso hasta la segunda ronda (Ronda de 16).Los sembrados 9 al 24 compitieron en eliminaciones a un juego para determinar quien avanza a la segunda ronda.

Las rondas 2 y 3 presentaron encuentros de eliminación a 2 juegos. El jugador que gana ambos juegos avanza a la siguiente ronda.Si el encuentro se divide en una victoria para cada jugador se juega una muerte súbita de frames 9 y 10 para determinar quien avanza. Si en los frames 9 y 10 se tiene un empate se sigue jugando muerte súbita a 1 bola hasta determinar al ganador. Este formato continua hasta la gran final del torneo.

Ronda 1
Encuentros de 1 juego y de elmiminación directa.Los perdedores ganaron $3,000.

Ronda 2 (Ronda de 16)
Encuentros de 2 juegos. Los perdedores ganaron USD$5,000.

Ronda 3 (Cuartos de Final)
Encuentros de 2 juegos. Los perdedores ganaron USD$8,000..

Semifinal
Encuentros de 2 juegos. Los perdedores ganaron USD$20,000..

Campeonato
Campeón (USD$100,000)
Sub Campeón (USD$40,000)

Referencias

Bolos